Lifschiz (russisch Лифшиц) ist der Familienname folgender Personen:

 Ilja Michailowitsch Lifschiz (1917–1982), sowjetischer Theoretischer Physiker, Festkörperphysiker, Polymerphysiker und Hochschullehrer 
 Jewgeni Michailowitsch Lifschiz (1915–1985), sowjetischer Physiker
 Michail Alexandrowitsch Lifschiz (1905–1983), sowjetischer Philosoph und Literaturkritiker
 Wiktor Grigorjewitsch Lifschiz (1941–2005), russischer Physiker

Siehe auch:
 Lifschitz
 Lifschütz
 Lipschitz
 Liwschiz